metilheksanamin
DMAA: The Care Continuum Alliance, industijskotrgovinsko udruženje zdravstvene industrije SAD
Delugan Meissl Associated Architects